Dit is een lijst van planetoïden 43801-43900. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (43801) - || 1991 PL15|| 8 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (43802) - || 1991 PY18|| 10 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (43803) - || 1991 RH2|| 7 september 1991 || T. Seki
|-
| (43804) Peterting || 1991 RL4|| 10 september 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (43805) - || 1991 RQ5|| 13 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (43806) Augustepiccard || 1991 RG7|| 13 september 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (43807) - || 1991 RC11|| 13 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (43808) - || 1991 RF11|| 13 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (43809) - || 1991 RE14|| 13 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (43810) - || 1991 RJ20|| 14 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (43811) - || 1991 RA24|| 11 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (43812) - || 1991 RJ29|| 13 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (43813) Kühner || 1991 TQ2|| 7 oktober 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (43814) - || 1991 UE1|| 18 oktober 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (43815) - || 1991 VD4|| 3 november 1991 || E. F. Helin
|-
| (43816) - || 1992 CN2|| 2 februari 1992 || E. W. Elst
|-
| (43817) - || 1992 EF22|| 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (43818) - || 1992 ET32|| 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (43819) - || 1992 LL || 3 juni 1992 || G. J. Leonard
|-
| (43820) - || 1992 PP1|| 8 augustus 1992 || E. W. Elst
|-
| (43821) - || 1992 RL3|| 2 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (43822) - || 1992 RP5|| 2 september 1992 || E. W. Elst
|-
| (43823) - || 1992 SV24|| 29 september 1992 || H. E. Holt
|-
| (43824) - || 1992 SY24|| 30 september 1992 || H. E. Holt
|-
| (43825) - || 1992 UJ5|| 25 oktober 1992 || T. Hioki, S. Hayakawa
|-
| (43826) - || 1992 UC6|| 28 oktober 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (43827) - || 1993 BV5|| 27 januari 1993 || E. W. Elst
|-
| (43828) - || 1993 FB5|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (43829) - || 1993 FB19|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (43830) - || 1993 FZ21|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (43831) - || 1993 FP29|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (43832) - || 1993 FA33|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (43833) - || 1993 FF34|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (43834) - || 1993 FC45|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (43835) - || 1993 FM45|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (43836) - || 1993 FX45|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (43837) - || 1993 FN49|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (43838) - || 1993 FW49|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (43839) - || 1993 FC60|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (43840) - || 1993 FE76|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (43841) Marcustacitus || 1993 HB || 17 april 1993 || Stroncone
|-
| (43842) - || 1993 MR || 26 juni 1993 || Farra d'Isonzo
|-
| (43843) Cleynaerts || 1993 NC2|| 12 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (43844) Rowling || 1993 OX2|| 25 juli 1993 || M. Hammergren
|-
| (43845) - || 1993 OS9|| 20 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (43846) - || 1993 PV8|| 15 augustus 1993 || E. W. Elst, C. Pollas
|-
| (43847) - || 1993 QQ5|| 17 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (43848) - || 1993 QP9|| 20 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (43849) - || 1993 RB11|| 14 september 1993 || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| (43850) - || 1993 SB14|| 16 september 1993 || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| (43851) - || 1993 TL1|| 15 oktober 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (43852) - || 1993 TH28|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (43853) - || 1993 TM29|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (43854) - || 1993 TO31|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (43855) - || 1993 TX36|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (43856) - || 1993 UV4|| 20 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (43857) Tanijinzan || 1993 VP2|| 15 november 1993 || T. Seki
|-
| (43858) - || 1994 AT || 4 januari 1994 || T. Kobayashi
|-
| (43859) Naoyayano || 1994 AN15|| 9 januari 1994 || T. Kobayashi, H. Fujii
|-
| (43860) - || 1994 CQ9|| 7 februari 1994 || E. W. Elst
|-
| (43861) - || 1994 CT13|| 8 februari 1994 || E. W. Elst
|-
| (43862) - || 1994 EK1|| 6 maart 1994 || T. Kobayashi
|-
| (43863) - || 1994 EU6|| 9 maart 1994 || E. W. Elst
|-
| (43864) - || 1994 GM3|| 6 april 1994 || Spacewatch
|-
| (43865) - || 1994 PX9|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (43866) - || 1994 PG19|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (43867) - || 1994 PO28|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (43868) - || 1994 PL35|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (43869) - || 1994 RD11|| 10 september 1994 || R. H. McNaught
|-
| (43870) - || 1994 TX || 2 oktober 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (43871) - || 1994 TW15|| 13 oktober 1994 || Madonna di Dossobuono
|-
| (43872) - || 1994 UL9|| 28 oktober 1994 || Spacewatch
|-
| (43873) - || 1994 VD || 1 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (43874) - || 1994 VZ6|| 7 november 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (43875) - || 1994 WT3|| 24 november 1994 || S. Otomo
|-
| (43876) - || 1994 XV4|| 9 december 1994 || T. Kobayashi
|-
| (43877) - || 1995 BP11|| 29 januari 1995 || Spacewatch
|-
| (43878) - || 1995 BS11|| 29 januari 1995 || Spacewatch
|-
| (43879) - || 1995 CN6|| 1 februari 1995 || Spacewatch
|-
| (43880) - || 1995 CX7|| 2 februari 1995 || Spacewatch
|-
| (43881) Cerreto || 1995 DA13|| 25 februari 1995 || Cima Ekar
|-
| (43882) Maurivicoli || 1995 EM1|| 7 maart 1995 || L. Tesi, A. Boattini
|-
| (43883) - || 1995 EK2|| 1 maart 1995 || Spacewatch
|-
| (43884) - || 1995 FZ7|| 25 maart 1995 || Spacewatch
|-
| (43885) - || 1995 FJ9|| 26 maart 1995 || Spacewatch
|-
| (43886) - || 1995 GR7|| 3 april 1995 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (43887) - || 1995 OS4|| 22 juli 1995 || Spacewatch
|-
| (43888) - || 1995 OV8|| 27 juli 1995 || Spacewatch
|-
| (43889) Osawatakaomi || 1995 QH || 17 augustus 1995 || T. Okuni
|-
| (43890) Katiaottani || 1995 QT3|| 31 augustus 1995 || E. Colombini
|-
| (43891) - || 1995 SQ1|| 21 september 1995 || T. B. Spahr
|-
| (43892) - || 1995 SG21|| 19 september 1995 || Spacewatch
|-
| (43893) - || 1995 ST32|| 21 september 1995 || Spacewatch
|-
| (43894) - || 1995 TP || 12 oktober 1995 || D. di Cicco
|-
| (43895) - || 1995 UC4|| 20 oktober 1995 || T. Kobayashi
|-
| (43896) - || 1995 UL4|| 20 oktober 1995 || T. Kobayashi
|-
| (43897) - || 1995 VC || 1 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (43898) - || 1995 VN || 2 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (43899) - || 1995 VH1|| 15 november 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (43900) - || 1995 VH2|| 13 november 1995 || Y. Shimizu, T. Urata|}

Planetoïdenlijsten